Владимир Филиппович Альфер (10 марта 1927, Ялуторовск — 9 декабря 2003, Екатеринбург) — хоккейный тренер и функционер. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1995).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны. Служил в Сибирском Краснознаменном округе, группе Советских войск в Германии, Уральском Краснознаменном округе: рядовой, курсант 1-го Томского артиллерийского училища, командир взвода, роты, батальона.

Первый старший тренер и начальник армейской команды «Звезда» из города Чебаркуль. Играющий тренер воинской части г. Чебаркуль сезона 1959/60.

Начальник команды «Автомобилист» (Свердловск) в 1975—1979 гг.

Завуч СДЮСШОР «Спартаковец» (Свердловск) в 1979—1984 гг.

Заместитель председателя Федерации хоккея Свердловской области 20.10.1989 — 1992 г.

Президент Федерации хоккея Свердловской области 1992 г. — 22.10.1996.

Президент Регионального отделения Федерации хоккея России, межрегионального координационного совета ФХР «Урал — Западная Сибирь» 14.07.1992 — 9.12.2003.

Вице-президент Федерации хоккея России 30.05.1997 — 09.12.2003.

Посмертно был избран в Зал Славы Отечественного хоккея (11.03.2004).

Награждён 14 медалями СССР и Российской Федерации.

Был женат, сын Александр, внучка Юлия, внук Владимир Альфер.

Скончался 9 декабря 2003 года. Похоронен на Западном кладбище Екатеринбурга.

Память 
15 августа 2007 года в городе Ялуторовск (Тюменская область) был открыт ледовый дворец спорта имени своего земляка Владимира Филипповича Альфера.

Киновоплощения  
  Роман Мадянов — «Легенда №17», 2013.

Награды и звания 
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (19 октября 1995 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта.
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945 года).
 Медаль «За боевые заслуги» (30 декабря 1956 года).

Примечания

Ссылки 
 
 Альфер Владимир Филиппович на сайте «Спорт на Урале»
 Официальный сайт ФХР. Зал славы Российского хоккея
 Российская суперлига по хоккею — «Служу российскому хоккею!»
 В Екатеринбурге скоропостижно скончался вице-президент ФХР Владимир Альфер

Хоккейные тренеры СССР
Тренеры ХК «Звезда» Чебаркуль
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Участники Великой Отечественной войны
Похороненные на Западном кладбище (Екатеринбург)